Siergiej Jemielin – rosyjski hokeista
 Siergiej Jemielin – rosyjski zapaśnik